Adenosina difosfato ou ADP — composto químico
 Águas de Portugal ou ADP — empresa portuguesa de saneamento de águas

Desambiguações de siglas